36th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea BMT Fourth Avenue
 36th Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Queens Boulevard